Bieg na 800 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu. 

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2009 roku był reprezentant RPA Mbulaeni Mulaudzi, który z powodu kontuzji nie wystartował w Korei.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje

Półfinał

Finał

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Bieg na 800 metrów mężczyzn